Frederik Christian Kaas henviser til flere artikler:

 Frederik Christian Kaas (1725-1803) – dansk søofficer
 Frederik Christian Kaas (1727-1804) – dansk søofficer
 Frederik Christian Kaas (officer) (1825-1876) – dansk officer